A origem da Cruz de Savoia é incerta, mas a simbologia "cruz branca e fundo vermelho" é muito comum em vários brasões, significando que para chegar à paz (branco) é necessário sangrar (vermelho).

A Cruz de Savoia é o brasão da Casa de Savoia, família nobre descendente de Umberto I "Biancamano" que dominava a região localizada entre o Piemonte, na Itália, e a França até 1720, quando pelo Tratado de Londres, o rei Vittorio Amedeo II tornou-se Rei da Sardenha. Inclusive, seu descendente Vittorio Emanuele II foi o artificie da Itália unificada e tornou-se o primeiro rei italiano em 1861. Os Savoia dominaram o Reino da Itália até a proclamação da República Italiana em 1946. Por isso, alguns italianos os consideram traidores da pátria, já que o poder foi entregue ao fascismo mussolinista.

O símbolo da Cruz de Savoia também é conhecido por ter sido usado como escudo da Sociedade Esportiva Palmeiras, em 1916, quando ainda levava o nome de Palestra Itália. A Cruz de Savoia voltou ao uniforme palmeirense numa camisa comemorativa branca, em 2004, para comemorar os noventa anos do clube. Após isso, foi usada mais algumas vezes: 2009 na terceira camisa de cor azul, 2014 na primeira camisa em comemoração ao centenário e em 2019 como novamente, terceira camisa da nova fornecedora de material, Puma.

Heráldica